Le tournoi du simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024 se déroule au stade Roland-Garros à Paris, en France, du 27 juillet au .

Organisation

Format 
Le tableau du simple messieurs réunit 64 joueurs et se joue en 6 tours. Tous les matchs se disputent en 2 sets gagnants avec des tie-breaks dans chaque set, y compris la finale.

Participants 
Pour participer, les joueurs doivent répondre aux critères de la Fédération internationale de tennis (ITF), être officiellement nominés par leur fédération nationale et le comité national olympique de leur pays puis avoir l'approbation du CIO.

Le critère principal d'admissibilité choisi par l'ITF est le classement ATP en vigueur le () : les 56 premiers joueurs sont directement admissibles avec une limite de 4 joueurs par pays, auxquels s'ajoutent 8 invitations de l'ITF.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références 
Note

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024

Lien externe 
Le tennis sur le site officiel des Jeux de Paris 2024.

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2024
Tennis masculin en 2024